est un genre éteint d'amphibiens préhistoriques de la famille des Rhytidosteidae (ordre des Temnospondyli).

Cladogramme Stereospondyli

Voir aussi 
 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database
Taxon fossile par année de description
Stereospondyli